Эрик Маттиас Андерссон (; ) — шведский гандболист и тренер, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2000 и 2012) и чемпион Европы 2000 года в составе сборной Швеции.

Карьера

Клубная 
Маттиас Андерссон воспитанник клуба Ystads IF HF. С клубом Ystads IF HF Андерссон заключил первый профессиональный контракт в 1995 году. В 1999 году Маттиас Андерссон перешёл в шведский клуб Дротт. В апреле 2001 года Маттиас Андерссон выступал в испанской Барселоне. В июне 2001 года Маттиас Андерссон становиться игроком немецкого клуба Киля. В составе ГК Киль, Маттиас Андерссон выиграл чемпионат Германии пять раз, выиграл лигу чемпионов ЕГФ в 2007 году. В 2008 году Маттиас Андерссон перешёл в немецкий клуб Грошвальштад. В 2011 году Маттиас Андерссон перешёл в немецкий клуб Фленсбург-Хандевитт. Маттиас Андерссон помог клубу Фленсбург-Хандевитт выиграть лигу-чемпионов ЕГФ, кубок обладателей кубков ЕГФ.

Международная карьера 
Маттиас Андерссон выступает за сборную Швеции. Маттиас Андерссон выступает за сборную с 1998 года и сыграл 148 матчей. Маттиас Андерссон — серебряный призёр олимпийских игр 2012.

Награды 
 Обладатель кубка ЕГФ: 2002, 2004
 Обладатель кубка Германии: 2007, 2015
 Победитель чемпионата Германии: 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2018
 Победитель кубка обладателей кубка ЕГФ: 2012
 Серебряный призёр летних олимпийских игр: 2000, 2012
 Обладатель суперкубка Германии: 2005, 2007, 2013
 Победитель лиги чемпионов ЕГФ: 2007, 2014
 Победитель чемпионата Европы: 2000
 Лучший вратарь молодёжного чемпионата Мира: 1999
 Лучший вратарь чемпионата мира среди юниоров: 1997
 Лучший вратарь сезона по итогам чемпионата Швеции: 2000/01

Статистика 
Статистика Маттиаса Андерссона в сезоне 2017/18 указана на 5 июня 2018 года

Примечания 

Гандболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ГК «Дротт»
Игроки ГК «Барселона»
Игроки ГК «Киль»
Игроки ГК «Гросвалльштадт»
Игроки ГК «Фленсбург-Хандевитт»
Гандбольные тренеры Швеции
Тренеры сборной Австрии по гандболу
Тренеры ГК «Киль»
Чемпионы Европы по гандболу
Гандбольные вратари